Găină se poate referi la următoarele: 

 Găină, femela adultă a păsării domesticite (denumire științifică Gallus gallus)
 Râul Găina, Mureș
 Râul Găina, Priboiașa
 Râul Găina, Cârlibaba
 Muntele Găina din Munții Apuseni 
 Vârful Găina, Masivul Găina, cel mai înalt punct al Masivului Găina din Munții Apuseni cu 1486 m. 
 Oul sau găina, dilemă a cauzalității

Vezi și 
 Găină (nume)
 Râul Găina (dezambiguizare)